

Artisti musicali 
 Jonas Brothers – trio di cantanti
 Justin Bieber – cantante canadese 
 James Brown – cantante statunitense
 JB – cantante, cantautore, attore, produttore discografico e ballerino sudcoreano

Codici 
 JB – codice vettore IATA di HeliJet
 JB – codice ISO 3166-2:ID di Jawa Barat (Indonesia)
 JB – codice ISO 3166-2:LY di Giarabub (Libia)

Informatica 
 Android 4.1 Jelly Bean
 (IOS) Jailbreak

Sigle 
 Jungfraubahn – una delle linee gestite dalle Ferrovie della Jungfrau
 Jenson Button – pilota automobilistico
 Jack Black – Attore di fama mondiale
 Jeff Beck – chitarrista
 J&B – marchio di Scotch whisky prodotto dalla Justerini & Brooks